Галк — судно, що перебуває на плаву, але нездатне до руху морем.
 Галк — бразильський футболіст
 Галк Гоґан — американський спортсмен і актор

Див. також 
 Халк — аттична мідна монета, а також одиниця вимірювання маси (0,09 грама)
 Халк — у тюркських мовах означення народу
 «Халк» — українська команда зі спортивного пейнтболу
 Галк — вигаданий персонаж «Marvel Comics»
 «Неймовірний Халк» — американський фантастичний фільм режисера Луї Леттерьє